Crossota är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Ernst Vanhöffen 1902. Crossota ingår i familjen Rhopalonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Crossota